Schaubühne kan syfta på:

 Die Schaubühne – ursprungligt namn på en tysk veckotidskrift för politik, konst och näringsliv sedan 1918 Die Weltbühne
 Schaubühne am Lehniner Platz – en teater i Berlin.